Deze lijst omvat voetballers die bij de Italiaanse voetbalclub SSD Palermo spelen of gespeeld hebben. De spelers zijn alfabetisch gerangschikt.

A
  Giovanni Abate
  Pietro Accardi
  Afriyie Acquah
  Andrea Adamo
  Pietro Adorni
  Adriano
  Federico Agliardi
  Simone Altobelli
  Amauri
  Marco Amelia
  Daniele Amerini
  Paolo Ammoniaci
  Mariano Andújar
  Siniša Anđelkovič
  Roberto Anzolin
  Dionisio Arce
  Francesco Ardizzone
  Antonio Asta
  Gianluca Atzori
  Marco Aurelio

B
  Armin Bačinovič
  Pietro Balistrieri
  Federico Balzaretti
  Claudio Bandoni
  Onofrio Barone
  Simone Barone
  Édgar Barreto
  Andrea Barzagli
  Silvano Benedetti
  Romeo Benetti
  Francesco Benussi
  Vittorio Bergamo
  Gianluca Berti
  Nicolás Bertolo
  Ivan Bertuolo
  Lorenzo Bettini
  Giuseppe Biava
  Tebaldo Bigliardi
  Manuele Blasi
  Anton Blazevic
  Davide Bombardini
  Adriano Bonaiuti
  Massimo Bonanni
  Rune Börjesson
  Cesare Bovo
  Massimo Brambati
  Mark Bresciano
  Oscar Brevi
  Giacomo Brichetto
  Franco Brienza
  Francesco Brignani
  Igor Budan
  Tarcisio Burgnich

C
  Marco Calderoni
  Salvatore Campilongo
  Edgar Çani
  Massimiliano Cappioli
  Ciro Capuano
  Andrea Caracciolo
  Paolo Carbonaro
  Sergio Carpanesi
  Franco Carradori
  Morris Carrozzieri
  Fabio Caserta
  Francesco Casisa
  Mattia Cassani
  Franco Causio
  Edinson Cavani
  Enrico Cecchi
  Flavio Cecconi
  Idilio Cei
  Ondřej Čelůstka
  Mauro Cetto
  Maurizio Ciaramitaro
  Filippo Citterio
  Paul Codrea
  Paolo Comi
  Kewullay Conteh
  Daniele Conti
  Eugenio Corini
  Alberto Cossentino
  Antonio Criniti

D
  Andrea D'Amble
  Fabio Daprelà
  Matteo Darmian
  Guido Daví
  Gianni De Biasi
  Gaetano De Rosa
  Pietro De Santis
  Vincenzo De Sio
  Massimo De Stefanis
  Hernan Dellafiore
  Domenico Di Carlo
  Daniele Di Donato
  Francesco Di Gregorio
  Luca Di Matteo
  David Di Michele
  Arturo Di Napoli
  Aimo Diana
  Marco Dittgen

E
  Bülent Eken

F
  Fábio Bilica
  Fábio Simplício
  Massimiliano Faotto
  Ernesto Farías
  Andrea Fattizzo
  Michele Ferri
  Nicolas Ficano
  Antonio Filippini
  Emanuele Filippini
  Valeriano Fiorin
  Alberto Fontana
  Alberto Fontana
  Alessandro Frau
  Luigi Fuin
  Giuseppe Furino

G
  Francesco Galeoto
  Carlo Galli
  Santiago García
  Andrea Gasbarroni
  Gian Piero Gasperini
  Guillermo Giacomazzi
  Federico Giampaolo
  Aredio Gimona
  Bruno Giorgi
  Kamil Glik
  Denis Godeas
  Dorin Goian
  Mariano González
  Pablo González
  Adolfo Gori
  Fabio Grosso
  Roberto Guana
  Matteo Guardalben

H
  Abel Hernández
  Ronald Hoop

I
  Giuseppe Iachini
  Giovanni Ignoffo
  Josip Iličič
  Antonio Imborgia
  Giuseppe Ingrassia

J
   Mato Jajalo
  Boško Janković
  Jeda
  João Pedro

K
  Pajtim Kasami
  Simon Kjær
  Arne Kotte
  Jasmin Kurtić

L
  Kyle Lafferty
  Francesco La Rosa
  Giacomo La Rosa
  Carlos Labrín
  Valentino Lai
  Spartaco Landini
  Graziano Landoni
  Davide Lanzafame
  Maurizio Lanzaro
  Andrea Lisuzzo
  Fabio Liverani
  Raffaele Longo
  Antonio Lopez
  Alessandro Lucarelli
  Giorgio Lucenti
  Cristiano Lupatelli

M
  Massimo Maccarone
  Antonio Maggioni
  Guido Magherini
  Sergio Magistrelli
  Ayodele Makinwa
  Dario Maltese
  Antonio Manicone
  Filippo Maniero
  Andrea Mantovani
  Gianmatteo Mareggini
  Enrico Martegani
  Daniel Martinez
  Giuseppe Mascara
  Salvatore Masiello
  Davide Matteini
  Carlo Mattrel
  Radoslaw Matusiak
  Levan Mchedlidze
  Cristian Melinte
  Fabrizio Miccoli
  Giulio Migliaccio
  Francesco Milano
  Nicola Milano
  Milan Milanovic
  Francesco Modesto
  Gaetano Montenegro
  Michel Morganella
  Stefano Morrone
  Gianni Munari
  Ezequiel Muñoz
  Massimo Mutarelli

N
  Umberto Nappello
  Valentin Năstase
  Antonio Nocerino

O
  Metin Oktay
  Giovanni Orfei
  John Otuagomah

P
  Gianluca Palmitieri
  Vincenzo Palumbo
  Michele Paolucci
  Alessandro Parisi
  Francesco Parravicini
  Javier Pastore
  Eros Pellegrini
  Simone Pepe
  Armando Perna
  Manolo Pestrin
  Angelo Piccaluga
  Alberto Piccinini
  Mario Piga
  Dario Pighin
  Mauricio Pinilla
  Paolo Piras
  Eros Pisano
  Marco Pisano
  Mario Pistacchi
  Matteo Pivotto
  Davide Possanzini
  Giuseppe Prestia
  Vincenzo Provera

Q
  Marco Quadrini

R
  Andrea Raggi
  Cristian Raimondi
  Claudio Ranieri
  Edoardo Reja
  Franco Rier
  Nicola Rigoni
  Leandro Rinaudo
  Antonio Rizzolo
  Samuele Romeo
  Rubinho

S
  Francesco Sabatucci
  Ulderico Sacchella
  Mario Santana
  Nicola Santoni
  Giampaolo Saurini
  Mirko Savini
  Lorenzo Scarafoni
  Héctor Scarone
  Antonio Schillaci
  Romolo Sforza
  Vincenzo Sicignano
  Salvatore Sirigu
  Lennart Skoglund
  Davide Succi
  Gülesin Sükrü

T
  Giuseppe Taglialatela
  Giacomo Tedesco
  Giovanni Tedesco
  Christian Terlizzi
  Emanuele Terranova
  Paolo Todeschini
  Francesco Tondo
  Luca Toni
  Tulio
  Egidio Turchi
  Angelo Turconi

U
  Samir Ujkani

V
  Ighli Vannucchi
  Giovanni Varglien
  Gustavo Vasallo
  Gaetano Vasari
  Francesco Velardi
  Santiago Vernazza
  Daniele de Vezze
  Salvatore Vicari
  Valerio Virga
  Emiliano Viviano
  Giuseppe Volpecina
  Cestmir Vycpalek

Z
  Cristian Zaccardo
  Eran Zahavy
  Lamberto Zauli
  Gabriele Zerbo
  Luigi Ziroli

Palermo